Portugees voetbalelftal onder 16 (mannen)
Portugees voetbalelftal onder 16 (vrouwen)